Георгиева, Райна:
 Георгиева, Райна Ангелова (1902—1983) — болгарский генетик.
 Георгиева, Райна (революционер) (1856—1917) — болгарская революционер.